Премія «Міжнародний двигун року» («International Engine of the Year») — це щорічний конкурс, в якому журі, що складається з автомобільних журналістів, обирає найкращі двигуни всього світу у різних категоріях. Премію присуджують з 1999 року.

Найчастіше цією премією був нагороджений виробник BMW.

Переможці конкурсу

Рейтинги 
Виробники двигунів, які найбільш часто перемагали в конкурсі:

Зноски

Посилання 
 International Engine of the Year Awards  

Двигуни
Автомобілі
Автомобільні премії